АПНУ:
 АПНУ — Академия правовых наук Украины — название Национальной академии правовых наук Украины до присвоения ей в 2010 году статуса национальной
 АПНУ — Автоматика предотвращения нарушения устойчивости (одна из групп противоаварийной автоматики в электроэнергетике)